Разъе́зд Генера́ла Оме́льченко — железнодорожная станция на Лужском направлении Октябрьской железной дороги. Станция расположена в Лужском районе Ленинградской области между станциями Партизанская и Луга I.

Несмотря на название «Разъезд», это не разъезд, а именно станция, с большим путевым развитием и грузовой работой.

В 2,5 км к северо-востоку расположена деревня Новые Крупели. В 3,5 км южнее находится город Луга.

Вблизи станции находится База (обеспечения учебного процесса) Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулёва. Станция обслуживает объекты полигона. К западу от станции находится учебное железнодорожное кольцо Военного института (ЖДВ и ВОСО).

Рядом со станцией установлен тепловоз-памятник ТКГ2.

Ранее станция называлась "Лагерная", потом Разъезд 131 км. 16 мая 2001 года её назвали разъездом Генерала Омельченко — в честь генерал-лейтенанта Железнодорожных войск В. Г. Омельченко.

Примечания 

Остановочные пункты Санкт-Петербург — Витебского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Лужского района